Амир Карич е словенски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 64 мача за националния отбор на Словения.

Външни препратки 
 National Football Teams

Словенски футболисти
Футболисти на Ипсуич Таун
Футболисти на Кристъл Палас
Футболисти на ФК Москва